Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 932 dans le monde.
 
 Route nationale 932 en Belgique
 Route régionale 932 en Finlande
 Route européenne 932 en Italie